Giuseppe Patanè (né en 1922), architecte suisse ;
 Giuseppe Patanè (1932-1989), chef d'orchestre italien;
 Massimo Patanè (né en 1954), orientaliste et égyptologue.